Popović, Popovich ou Popovitch (, ) est un patronyme courant en Croatie, Monténégro, Serbie, Russie et Ukraine signifiant fils d'un prêtre.

Patronyme 

 Ana Popović (1976-), chanteuse guitariste de blues serbe.
 Bojan Popović (1983-), joueur de basket-ball serbe.
 Bojana Popović (1979-), joueuse de handball monténégrine.
Božidar Popović (1913-1993), mathématicien, astronome et espérantiste serbe.
 Danijel Popović (1955-), chanteur monténégrin.
 Gregg Popovich (1949-), entraîneur de basket-ball américain d'origine serbe.
 Frédéric Popovic (1965-), acteur français
 Iaroslav Popovitch (1980-), cycliste ukrainien.
 Joško Popović (1966-), footballeur international croate.
 Jovan Popović (1905-1952), écrivain et poète serbe.
 Judita Popović (1956-), femme politique serbe, députée.
 Lazar Popović (1983-), footballeur serbe.
 Leona Popović (1997-), skieuse alpine croate.
 
 Miodrag Miša Popović (1925-2005), sculpteur serbe.
 Miodrag Popović, réalisateur serbe.
 
 Nenad Popović (1966-), homme politique serbe.
 Nikola Popović (1973-), un entraîneur du football.
 Pavle Popović, homme politique et diplomate serbe du Premier soulèvement serbe contre les Ottomans.
 
 Srdja Popovic, ancien dirigeant d'Otpor, cofondateur de CANVAS
 Svetozar Popović (1902-1985 ou 1995), footballeur serbe, international roumain, devenu entraineur.
 Tony Popović (1973-), footballeur australien.
 Vladica Popović (1935-2020), footballeur serbe.
 Vujadin Popović, lieutenant-colonel de l'armée yougoslave condamné par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Toponyme 

Popović, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rača, district de Šumadija ;
Popović, une localité de Serbie située dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.

Homonymie de patronyme serbe